Plaats in Indonesië
 Petung (Bejen), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Petung (Jatiyoso), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Petung (Pagerruyung), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Petung (Pakis), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Petung (Bangsalsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Petung (Dongko), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Petung (Pakem), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Petung (Pasrepan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java